Podocampa är ett släkte av urinsekter. Podocampa ingår i familjen Campodeidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Larvborstsvansar
Podocampa